

Persones 
 Charles Lee (1732-1782), general de l'exèrcit continental durant la Guerra de la Independència dels Estats Units
 Edwin Gray Lee (1836-1870), general de brigada de l'exèrcit dels Estats Confederats, cosí de Robert
 Fitzhugh Lee (1835-1905), general de l'exèrcit dels Estats Confederats i del dels Estats Units, nebot de Robert
 George Washington Custis Lee (1832-1913), general de l'exèrcit dels Estats Confederats, fill de Robert
 Henry Lee III (1756-1818), general de l'exèrcit dels Estats Units durant la Revolta del Whisky, pare de Robert
 John C. H. Lee (1887-1958), tinent general de l'exèrcit dels Estats Units durant la Segona Guerra Mundial
 Robert E. Lee (1807-1870), general de l'exèrcit dels Estats Confederats durant la Guerra Civil dels Estats Units
 Stephen D. Lee (1833-1908), tinent general de l'exèrcit dels Estats Confederats
 William C. Lee (1895-1948), general de l'exèrcit dels Estats Units durant la Segona Guerra Mundial
 William Henry Fitzhugh Lee (1837-1891), general de l'exèrcit dels Estats Confederats, fill de Robert

Altres 
 M3 Lee, un tanc mitjà utilitzat en la Segona Guerra Mundial
 General Beauregard Lee, una de les marmotes que prediuen l'oratge a Nord-amèrica durant la festa del dia de la marmota
 General Lee, un cotxe fictici conduït per Bo Duke i Luke Duke a la sèrie de televisió estatunidenca The Dukes of Hazzard (1979-1985)
 "The General Lee", una cançó de Johnny Cash que forma part de la banda sonora de la sèrie The Dukes of Hazzard (1981)